Павел Каменский: Каменский, Павел Иванович (в монашестве Пётр; 1765—1845) — русский православный миссионер.
 Каменский, Павел Павлович (1810 или 1812—1871) — русский прозаик и драматург, художественный критик.
 Каменский, Павел Павлович (1858—1922) — художник Императорского Мариинского театра, скульптор, сын писателя П. П. Каменского.
 Каменский, Павел Фёдорович (род. 1952) — российский политик, председатель Законодательного собрания Калужской области (2004—2010).

Примечания